Ženská dvouhra Bank of the West Classic 2017 probíhala na začátku srpna 2017. Do singlové soutěže stanfordského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová sedmička Johanna Kontaová, která na turnaji nestartovala.

Do čtvrtfinále postoupily pouze nasazené hráčky, což se na okruhu WTA Tour následně stalo až na lednovém Adelaide International 2023. 

Vítězkou dvouhry se stala třetí nasazená hráčka Madison Keysová ze Spojených států, jež ve finále zdolala krajanku a turnajovou šestku Coco Vandewegheovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které znamenalo třetí singlovou trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017